Матвеевка:

Населённые пункты

Казахстан 
 Матвеевка — село в Бородулихинском районе Восточно-Казахстанской области, ликвидировано в 2006 г.
 Матвеевка — село в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области.
 Матвеевка — прежнее, до 1999 г., название села Жарбутак Хромтауского района Актюбинской области.

Россия 
 Матвеевка — село в Солонешенском районе Алтайского края.
 Матвеевка — деревня в Стерлитамакском районе Башкортостана.
 Матвеевка — деревня в Селивановском районе Владимирской области.
 Матвеевка — посёлок в Гурьевском районе Калининградской области.
 Матвеевка — деревня в Кильмезском районе Кировской области.
 Матвеевка — деревня в Шарьинском районе Костромской области.
 Матвеевка — деревня в Абанском районе Красноярского края.
 Матвеевка — деревня в Казачинском районе Красноярского края.
 Матвеевка — село в Целинном районе Курганской области.
 Матвеевка — деревня в Касторенском районе Курской области.
 Матвеевка — деревня в Конышёвском районе Курской области.
 Матвеевка — деревня в Кореневском районе Курской области.
 Матвеевка — деревня в Поныровском районе Курской области.
 Матвеевка — деревня в Добринском районе Липецкой области.
 Матвеевка — деревня в Измалковском районе Липецкой области.
 Матвеевка — деревня в Луховицком районе Московской области.
 Матвеевка — деревня в Чановском районе Новосибирской области.
 Матвеевка — село в Матвеевском районе Оренбургской области.
 Матвеевка — село в Сорочинском районе Оренбургской области.
 Матвеевка — деревня в Должанском районе Орловской области.
 Матвеевка — деревня в Мценском районе Орловской области.
 Матвеевка — деревня в Пензенском районе Пензенской области.
 Матвеевка — деревня в Рязанском районе Рязанской области.
 Матвеевка — деревня в Старожиловском районе Рязанской области.
 Матвеевка — село в Балаковском районе Саратовской области.
 Матвеевка — деревня в Знаменском районе Тамбовской области.
 Матвеевка — деревня в Моршанском районе Тамбовской области.
 Матвеевка — деревня в Кимрском районе Тверской области.
 Матвеевка — деревня в Венёвском районе Тульской области.
 Матвеевка — село в Старомайнском районе Ульяновской области.
 Матвеевка — село в Хабаровском районе Хабаровского края.
 Матвеевка — деревня в Переславском районе Ярославской области.
 Матвеевка — деревня в Угличском районе Ярославской области.

Крым 
Спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России.
 Матвеевка — село в Первомайском районе.

Украина 
 Матвеевка — село в Весёловском районе Запорожской области.
 Матвеевка — село в Вольнянском районе Запорожской области.
 Матвеевка — село в Мироновском районе Киевской области.
 Матвеевка — село в Голованевском районе Кировоградской области.
 Матвеевка — село в Свердловском районе Луганской области.
 Матвеевка — микрорайон Николаева, в прошлом посёлок городского типа
 Матвеевка — село в Котелевском районе Полтавской области.
 Матвеевка — село в Семёновском районе Полтавской области.
 Матвеевка — село в Богодуховском районе Харьковской области.
 Матвеевка — село в Золотоношском районе Черкасской области.
 Матвеевка — село в Чигиринском районе Черкасской области.
 Матвеевка — село в Корюковском районе Черниговской области.

Реки 
 Матвеевка — река в Новосибирской области, Алтайском крае, приток реки Бердь.
 Матвеевка — река в Карелии, приток реки Юга.